Der Skeleton-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2020 wurde in vier Läufen am 28. und 29. Februar ausgetragen. Wie alle Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften wurde er auf dem ENSO Eiskanal in Altenberg ausgetragen.

Die deutschen Skeletonis nutzten ihren Heimvorteil und alle vier deutschen Starter platzierten sich unter den Top-Five. Zum Überraschungsweltmeister krönte sich Christopher Grotheer, welcher in der Saison 2019/20 nicht im Weltcup eingesetzt wurde und nur Dank des Juniorenweltmeistertitels von Felix Keisinger an den Start gehen konnte. Obwohl Axel Jungk in drei von vier Läufen die schnellste Zeit fuhr, musste er sich mit den zweiten Platz begnügen. Bronze sicherte sich Alexander Gassner. Zum zweiten Mal nach 1991 kamen alle drei Medaillengewinner aus den gleichen Land.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde

Läufe

Lauf 1

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Endergebnis

Weblinks 

 Altenberg 2020, offizielle Website
 Ergebnisliste (PDF; 101 kB) in der Datenbank von der IBSF

Einzelnachweise 

2020
Sportveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Altenberg (Erzgebirge)
Skeleton (Deutschland)